Вокач — фамилия. Известные носители:
 Вокач, Александр Андреевич (1926—1989) — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 Вокач, Марек (1958—2021) — чешский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Наталия (Наталья) Николаевна Ильина (девичья фамилия Вокач, 1882—1963) — русская переводчица, историк, философ, искусствовед.